

Toponyme
 Séméacq-Blachon est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Alain Blachon, (1952- ), est un formateur et entraîneur français de football ;
 Anet Blachon acheta la charte de maire de Saint-Étienne en 1692 ;
 Bruno Blachon (1959-) est un footballeur français ;
 Bruno Blachon est un syndicaliste français, responsable CGT de la Cogema à la Hague, puis responsable de la branche énergie atomique à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT
 Frédéric Blachon, (1963-), général français
 Pierre Blachon est l'un des cofondateurs de l'entreprise stéphanoise Manufrance ;
 Roger Blachon (né le  à Romans, Drôme, et mort le  à Paris) est un dessinateur français.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme